Ниже представлен список игр по вселенной «Звёздных войн». Вы можете помочь, расширив его, но используя при этом только достоверные источники.

Упоминания в других играх 

 Night Shift (1990), LucasArts — включает в себя экшен-фигурки различных персонажей вселенной. Amiga, Atari ST, Commodore 64, Mac, PC, Amstrad CPC, ZX Spectrum
 Tony Hawk's Pro Skater 3 (2001), Activision — Симулятор скейтбординга, можно разблокировать персонажа Дарт Мол. GameCube, Xbox, PlayStation 2, PC
 Tony Hawk's Pro Skater 4 (2002), Activision — Симулятор скейтбординга, можно разблокировать персонажа Джанго Фетт. GameCube, Xbox, PlayStation 2, PC
 Secret Weapons Over Normandy (2003), LucasArts — Авиасимулятор можно разблокировать X-wing и TIE Fighter. Xbox, PlayStation 2, PC
 Mercenaries: Playground of Destruction (2005), LucasArts — Можно разблокировать персонажа Хана Соло. Xbox, PlayStation 2
 Lego Indiana Jones: The Original Adventures (2008), LucasArts — Экшен-приключение, можно разблокировать Хана Соло и других персонажей из Звёздных войн. В одном из роликов Индиана Джонс держит в руках голову C-3PO. Wii, Nintendo DS, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Portable, Windows
 Soulcalibur IV (2008), Namco Bandai Games — Файтинг, Дарт Вейдер в версии для PlayStation 3, Йода в версии для Xbox 360, и Гален Марек в обеих версиях.

Примечания 

Списки компьютерных игр
Списки:Звёздные войны